Рыта:
 Рыта — приток Камы.
 Рыта — приток Мухавеца.

См. также 
 Рита